Bawang peut faire référence à :

 Bawang goreng, condiment de la cuisine indonésienne constitué d'échalote frite 
 Lun Bawang, une population du nord-est de l'île de Bornéo
 Qiongthela bawang, une espèce d'araignées mésothèles de la famille des Liphistiidae

Toponymie 
 Indonésie
 Kabupaten de Tulang Bawang, kabupaten de Lampung
 Kecamatan de Bawang dans la province Java central